Засланец из космоса:

 Засланец из космоса — комикс
 Засланец из космоса — американский телесериал 2021 года